La saison 2012 du Championnat du Burkina Faso de football est la cinquantième édition de la première division au Burkina Faso. Cette saison, un format inédit, utilisé uniquement cette année est mis en place. Les vingt formations sont réparties en deux groupes, dont les quatre premiers se qualifient pour la poule finale et les trois derniers sont relégués en deuxième division, afin de revenir à une poule unique à seize clubs en 2013.

C'est le triple tenant du titre, l'ASFA Yennenga qui remporte à nouveau la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec un seul point d'avance sur l'AS SONABEL et trois sur le Racing Club de Bobo. C'est le douzième titre de champion du Burkina Faso de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
Deux places en compétitions continentales sont réservées aux clubs burkinabés : le champion se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2013 tandis que le vainqueur de la Coupe du Burkina Faso obtient son billet pour la Coupe de la confédération 2013.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Première phase

Groupe A 

|valign=top align=left width=60%|

            
          

|}

Groupe B 

|valign=top align=left width=60%|

            
          

|}

Deuxième phase 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Burkina Faso de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat du Burkina Faso de football
Burkina Faso
2012 au Burkina Faso